Wahlkreis Neuhaus steht für folgende Wahlkreise:

 Wahlkreis Neuhaus – Ilmenau II
 Bundestagswahlkreis Suhl – Schmalkalden – Ilmenau – Neuhaus